Иван Бабиков: Бабиков, Иван Андреевич (1887—1965) — участник революционного движения и Гражданской войны в России, максималист.
 Бабиков, Иван Сергеевич (род. 1980) — канадский лыжник.